

Уляни-над-Жітавоу — село, громада в окрузі Нове Замки, Нітранський край.
 Вельке Уляни — село, громада в окрузі Ґаланта, Трнавський край.
 Іпельське Уляни — село, громада округу Левіце, Нітранський край.
 Пусте Уляни — село, громада округу Ґаланта Трнавського краю.